La torre Mordillo es un edificio enclavada sobre una colina en la comuna de Spezzano Albanese (Italia), cuya construcción se enmarca dentro de las disputas por el territorio que rodea a la ciudad de Síbari, junto al mar Tirreno. Las excavaciones arqueológicas han evidenciado la existencia de varios ciclos de poblamientos en ese lugar desde el siglo XVII a. C. (Edad del Bronce).

Mordillo